Achaïos ou Achéos (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque.

Personnalités historiques 
 Achaïos d'Érétrie (), poète tragique grec
 Achaïos de Syracuse (), autre poète tragique grec
 Achaïos  (mort en 219 av. J.-C.), prince séleucide
 Achaïos II (mort en 213 av. J.-C.), un petit-fils de Achaïos

Personnages mythologiques 
 Achaïos fils de Xouthos, l'ancêtre des Achéens
 Achaïos, un roi d'Achaïe